Sylvain N'Diaye (Paris, 25 de junho de 1976) é um futebolista profissional senegalês, volante, milita no AS Cannes.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1976
Naturais de Paris
Futebolistas do Senegal
Senegaleses de ascendência francesa
Futebolistas do Football Club des Girondins de Bordeaux
Futebolistas do Football Club de Martigues
Futebolistas do K.A.A. Gent
Futebolistas da Association Sportive de Monaco Football Club
Futebolistas do Toulouse Football Club
Futebolistas do LOSC Lille
Futebolistas do Olympique de Marseille
Futebolistas do Levante Unión Deportiva
Futebolistas do Club Deportivo Tenerife
Futebolistas do Stade de Reims
Futebolistas da Association Sportive de Cannes Football
Jogadores da Seleção Senegalesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2004